Alge steht für:

 Alge, Sammelbezeichnung für einige Gruppen von Lebewesen
 Alge (Lied), ein Lied von Jens „Knossi“ Knossalla

Personen:
 Dieter Alge (* 1966), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Dietmar Alge (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ingmar Alge (* 1971), österreichischer Künstler
 Susanne Alge (1958–2022), österreichische Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin

Siehe auch:

 Algen (Lebensmittel)